Le Grand Frisson peut faire référence à :

Cinéma 
 Le Grand Frisson (Live a Little, Love a Little), un film de Norman Taurog, sorti en 1968 ;
 Le Grand Frisson (High Anxiety), un film de Mel Brooks, sorti en 1977 ;

Bande dessinée 
 Le Grand Frisson, album de la série Sammy publié en 1980.